Plurale di vaso – contenitore

Aleksandër Vasi (1968) – ex calciatore albanese, di ruolo centrocampista
Giuseppe Vasi (1710-1782) – incisore, architetto e vedutista italiano
Luigi Vasi (1829-1901) – presbitero e storico italiano
Mariano Vasi (1744-1820 o 1822) – editore e imprenditore italiano